Nivedita Menon (1958, Mumbai) é escritora e professora de pensamento político na Universidade Jawaharlal Nehru, em Delhi. Ela lecionou anteriormente no Lady Shri Ram College e no Departamento de Ciência Política da Universidade de Delhi.

Carreira acadêmica 
Menon é uma acadêmica feminista que leciona na Escola de Estudos Internacionais da Universidade Jawaharlal Nehru (JNU) em Delhi desde 2009. Antes de se mudar para a  Universidade Jawaharlal Nehru, ela foi professora no Lady Shri Ram College por 15 anos e no departamento de ciência política da Universidade de Delhi por sete anos. Menon diz que o movimento feminista indiano ao qual ela foi exposta na faculdade, bem como os escritos de feministas globais, e auxiliaram a desenvolver uma melhor consciência em relação a questões de sexualidade e política. Ela foi muito influenciada pelo trabalho de feministas globais como Betty Friednan, Germaine Greer e Gloria Steinem.

Menon escreveu ou editou diversos livros sobre feminismo e política, incluindo o volume de 2004 Recovering Subversion: Feminist Politics Beyond the Law . Ela também escreve sobre questões atuais na revista Economic and Political Weekly, no blog de notícias online kafila.org e em vários jornais.

Recepção 
O livro "Seeing Like a Feminist", lançado em 2012, recebeu críticas favoráveis. Também teve altas vendas, em parte devido ao alvoroço após o estupro coletivo em Delhi em 2012 . O título do livro é uma brincadeira com o título de Seeing Like a State de James C. Scott . Uma resenha no The Hindu disse que o livro "[dissecou] instituições sociais, políticas e ideias comuns para dar explicação as muitas maneiras pelas quais o processo de 'genderização' ocorre - aqui fazendo uma distinção entre 'sexo' como características biológicas e 'gênero' como o conjunto de significados culturais que são alcançados ao longo do tempo”. Escrevendo na revista Economic and Political Weekly, a estudiosa feminista Mary John disse; "Escrito em um estilo altamente cativante, [o livro] aborda questões muito sérias ao mesmo tempo em que frequentemente faz o leitor sorrir. Nivedita Menon conseguiu condensar alguns dos desafios mais complexos enfrentados pelo movimento de mulheres na Índia contemporânea e em outros lugares na forma de uma série de pequenas reflexões organizadas em seis capítulos." Uma revisão no The Guardian observou que "Menon consegue quebrar alguns mitos profundamente arraigados e sua coleta eficiente das vertentes interseccionais torna uma leitura alegre, mas nítida".

Ativismo político 
Menon é conhecida por sua firme oposição à energia nuclear . Menon comentou sobre os diferentes retratos do conflito da Caxemira interna e externamente à Índia, e criticou a Lei de Poderes Especiais das Forças Armadas .

Descrevendo o código civil uniforme como anti-muçulmano 
Em um artigo publicado no jornal The Hindu em 18 de outubro de 2016, Nivedita Menon escreveu um artigo com críticas ao Código Civil Uniforme (UCC). Ela escreveu que "a conversa sobre um Código Civil Uniforme não tem nada a ver com justiça de gênero. Tem a ver inteiramente com uma agenda nacionalista hindu para 'disciplinar' os muçulmanos". Ela passou a descrever a UCC como "uma vara para bater nos muçulmanos" e afirmou que "a lei pessoal muçulmana já é moderna", pois já fornece às mulheres o direito à propriedade e reconhece o casamento como um contrato civil, ao contrário do casamento hindu, que era amplamente considerado sacramento, até recentemente.

Vida pessoal 
Menon é conhecido como 'Nivi' para a maioria de seus alunos e colegas. Ela pertence a uma família de classe média de casta alta e foi criada em diferentes partes da Índia, incluindo Mumbai, Calcutá e Delhi.  A irmã de Menon é a ativista queer (gênero), comediante stand-up e consultora de gênero e sexualidade Pramada Menon, que co-fundou a organização Criando Recursos para Empoderamento em Ação (CREA). Seu irmão é Dilip Menon, que é historiador da Universidade de Witwatersrand, África do Sul.

Trabalhos selecionados 

 Poder e contestação: Índia desde 1989 (História Global do Presente) (2007).
 Vendo como uma feminista (2012).
 Recuperando a Subversão: Política Feminista Além da Lei (2004).
 Gênero e política na Índia
 Sexualidades (volume coletado)

Prêmios e honras 
Em 1994, Nivedita Menon ganhou o Prêmio AK Ramanujan (instituído por Katha) pela tradução do hindi e do malaiala para o inglês em 1994.

Referências 

Feminismo
Índia
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)